Die 52. Rallye Portugal war der sechste von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2018. Die Rallye bestand aus 20 Wertungsprüfungen (WP) und wurde zwischen dem 17. und dem 20. Mai gefahren.

Bericht 
Thierry Neuville brachte nach insgesamt 20 Wertungsprüfungen einen Vorsprung von 40 Sekunden auf M-Sport-Pilot Elfyn Evans ins Ziel. Dessen Teamkollege Teemu Suninen belegte weitere 7,3 Sekunden zurück den dritten Platz. Esapekka Lappi (Toyota) blieb als Vierter ebenfalls noch unter einer Minute Rückstand hinter Sieger Neuville. Hyundai-Fahrer Dani Sordo beschloss mit einem Rückstand von 1:00.9 Minuten die besten fünf Ränge.

Die Rallye Portugal 2018 war vor allem am Freitag von vielen Zwischenfällen geprägt. Schon nach wenigen Kilometern fuhr Ott Tänak (Toyota) über einen Felsstein, dadurch entstand ein Problem im Ölkreislauf, dies bedeutete sein frühes Aus. In der nächsten Prüfung brach bei Teamkollege Jari-Matti Latvala die Vorderrad-Aufhängung.

Weltmeister Sébastien Ogier (M-Sport-Ford) rutschte von der Strecke, nachdem er sich am Straßenrand verhakt hatte. Hayden Paddon (Hyundai) musste nach einem Unfall zum Untersuch ins Krankenhaus. Sordo verlor durch eine gebrochene Felge viel Zeit, Craig Breen (Citroën) wurde von einem unplanmäßigen Reifenwechsel eingebremst. Bei Andreas Mikkelsen (Hyundai) streikte die Servolenkung. Auch Kris Meeke (Citroën) kam nicht sorgenfrei durch die Wertungsprüfungen: Zwei Reifenschäden warfen ihn weit zurück, ein schwerer Unfall brachte ihn schließlich um alle Chancen – auch er musste ins Krankenhaus. Doch Meeke kam mit dem Schrecken davon wie Paddon auch.

Während bereits verschiedene Siegkandidaten geschlagen waren und teilweise nur noch unter dem Rally-2-Reglement ins Geschehen eingreifen konnten, fuhr Neuville an der Spitze fehlerfrei den Sieg für Hyundai ein. Neuville übernahm nach dem Sieg in Portugal die WM-Führung von Ogier mit 119 zu 100 Punkten, auf Rang drei mit 72 Punkten folgte Ott Tänak.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 45 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite Rallye Portugal: https://www.rallydeportugal.pt/
 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Portugal
2018